Cuerva bezeichnet:

 Cuerva (Toledo), eine spanische Gemeinde in der Provinz Toledo 
 Cuerva (Getränk), ein traditionelles spanisches Getränk aus Wein und Zitrone, üblich in der Gegend von Albacete, Murcia, Granada, Cuenca, Almería und Jaén 

Cuerva ist der Familienname folgender Personen:

 David Cuerva (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Jorge Ignacio García Cuerva (* 1968), argentinischer Geistlicher, Bischof von Río Gallegos